Le palais des Comtes de la Jarosa est un bâtiment du  appartenant au patrimoine immobilier de l'université de Grenade. Il héberge actuellement l'École internationale de diplômes postgrades.

Histoire 
Le bâtiment était une maison de type seigneuriale constituée par deux étages. En 1860 elle a souffert d'une modification de façade.

Après avoir été la résidence des Marquis de Cadimo, celle-ci a été acquise en 1925 par la famille des Comtes de la Jarosa, Monsieur Rafael Fernández de Bobadilla et González d'Aguilar.

Bâtiment 
Fernando Wilhelmi a adapté un palais dans une maison de trois niveaux, deux cours et un jardin à l'arrière, en essayant d'adapter l'ensemble puisque le plan du bâtiment n'était pas uniforme. La façade d'accès se compose par un porche bas en voûte abaissée.

Parmi les décors se trouvent les dallages couverts de mosaïques de type céramique et la ferronnerie décorée avec les écus des familles des Comtes.

Références

Bibliographie 

 Patrimoine Université de Grenade http://patrimonio.ugr.es/bienes-muebles-e-inmuebles/listado-de-edificios/
 Guette 3D. Portal Virtuel de Patrimoine des Universités Andalouses: http://atalaya3d.ugr.es/
 Rodríguez-Pantoja Márquez, M (Dir) Patrimoine artistique et monumental des universités andalouses, 1992, Cabinet d'éducation et science. Junte de l'Andalousie. Universités andalouses.
 Dix Jorge, M.Et (Corda.) En bâtissant université. 2003. Université de Grenade. Vice-recteur du Patrimoine, infrastructure et Équipement.

Liens externes 

 Patrimoine UGR dans la base de données des immeubles appartenant à l'Université de Grenade.

Comtes de la Jarosa
Monument à Grenade (Espagne)
Édifice construit au XVIIIe siècle
Université de Grenade